Morchella costata, la Morille côtelée, est une espèce de champignons ascomycètes, excellents comestibles, de la famille des Morchellaceae (ordre des Pezizales).

Description du sporophore 
Hyménophore
Chapeau oblong, de  de haut, ovoïde à conique presque pointu, obtus par la suite, côtes primaires rectilignes de la base au sommet, dessinant des alvéoles rectangulaires.
Stipe
Pied égal ou moins long que le chapeau.
Vallécule
Vallécule plus ou moins importante.

Habitat 
De mars à avril, en plaine avec une forte attirance pour les stations rudéralisées et anciennes places à feu.

Systématique 
Le nom valide complet (avec auteur) de ce taxon est Morchella costata J.C.Schmidt & Kunze, 1817.

Liens externes

Notes et références 

costata
Espèce de champignons (nom scientifique)